Juan Antonio Torres puede hacer referencia a:
 Juan Antonio Torres Servin, futbolista mexicano.
Juan Antonio Torres Araya, político chileno del siglo XX.
Juan Antonio Torres, político peruano del siglo XIX.